Михаи́л Огарёв: Огарёв, Михаил Васильевич (1819—1875) — русский генерал, участник Туркестанских походов.
 Огарёв, Михаил Сергеевич (1922—1984) — Герой Советского Союза.